«Sitting on Top of the World» (также передается как Sittin' on Top of the World) — фолк-блюзовая песня, написанная  и Лонни Чэтмоном, основными участниками Mississippi Sheiks, популярной кантри-блюзовой группы 1930-х годов.
Впервые песня была записана группой Mississippi Sheiks в 1930 году (на лейбле Okeh Records), став настоящим хитом группы, а в 2008 году была включена в Зал славы премии «Грэмми».

В мае 1930 года Чарли Пэттон записал свою версию песни (с изменённым текстом и под названием «Some Summer Day». В течение следующих лет кавер-версии песни сделали следующие исполнители: дуэт , Док Уотсон, Биг Билл Брунзи, ,  и Bob Wills & His Texas Playboys. После записи версии Милтона Брауна на Bluebird Records песня стала основным номером в репертуаре западных свинговых бэндов.
«Sitting on Top of the World» является блюзовым стандартом. Существует большое число версий этой песни в самых разных стилях — фолк, блюз, кантри, блюграсс, рок — и зачастую с заметными вариациями и/или изменениями изначального текста песни, который передает стоический оптимизм в ситуации неудачи в личной жизни.

Текст песни 
Оригинальная версия текста Mississippi Sheiks:
Was all the summer, and all the fall
Just tryin' to find my, little Lenore
But now she’s gone, I don’t worry
'Cause I’m sitting on top of the world

Was in the spring, one summer day
Just when she left me, she’s gone to stay
But now she’s gone, I don’t worry
I’m sitting on top of the world

Then you come here runnin'
Holdin' up your hand
Can get me a woman
Quick as you can get a man
But now she’s gone, I don’t worry
I’m sitting on top of the world

It have been days
I didn’t know your name
Why should I worry and prayer in vain?
But now she’s gone, I don’t worry
I’m sitting on top of the world

Goin' to the station, down in the yard
Gon' get me a freight train
Worked some, got hard
But now she’s gone, I don’t worry
I’m sitting on top of the world

The lonesome days, they have gone by
Why should you beg me and say goodbye?
But now she’s gone, I don’t worry
I’m sitting on top of the world

Записи других исполнителей 
 Боб Уиллс (1935)
 Лес Пол (1952). Первая песня, записанная как мульти-трэк
 Рэй Чарльз (1949)
 Хаулин Вулф (1679, 1957)
 Grateful Dead (на альбоме The Grateful Dead, 1967)
 Cream (на альбоме Wheels of Fire, 1968)
 Cream (на альбоме Goodbye, 1969)
 Чет Аткинс (на альбоме Hometown Guitar, 1968)
 Джерри Рид (на альбоме Explores Guitar Country, 1969)
 Хаулин Вулф (на альбоме Howlin' Wolf London Sessions, 1970 с участием Эрика Клэптона и Стива Уинвуда)
 Don McLean (на альбоме Playin' Favorites, 1973' United Artists' Rainbow Collection series)
 Nitty Gritty Dirt Band (на альбоме Will the Circle Be Unbroken: Volume Two, 1989)
 Боб Дилан (на альбоме Good as I Been to You, 1992)
 Тадж Махал (на альбоме Dancing the Blues, 1993)
 Nomeansno (на альбоме Mr. Right & Mr. Wrong : One Down & Two to Go, 1994)
 Док Уотсон (на альбоме Legacy, 2002)
 Джек Уайт (на альбоме-саундтрек Cold Mountain, 2003)
 Б. Б. Кинг (на альбоме One Kind Favor, 2008)
 Джеф Хили (на альбоме Mess of Blues, 2008)
 Вилли Нельсон (на альбоме Willie and the Wheel, 2009)
 Крис Госс и The Forest Rangers (на альбоме Songs of Anarchy: Vol. 3'', 2013)

Примечания 

Песни 1930 года
Блюзовые стандарты
Песни Cream
Песни Боба Дилана
Композиции блюз-рока
Песни Хаулина Вулфа
Песни Джека Уайта